Selon le contexte le terme condenseur peut avoir différentes significations :
 En optique un condenseur est un système permettant de rendre uniforme le champ observé dans un instrument d'optique comme le microscope, le projecteur ;
 En thermodynamique un condenseur est un appareil chargé de condenser des vapeurs ou des gaz pour les récupérer sous forme liquide.
 Condenseur par surface
 Le condenseur d'une machine à vapeur, permet d’améliorer le rendement et de limiter les pertes d'eau. ;
 Dans un réacteur nucléaire, le condenseur de secours est un des systèmes de sécurité ;

Voir aussi